Bruhm ist der Familienname von:

 Heinrich Bruhm (1801–1869), deutscher Fabrikant und Abgeordneter
 Theodor Wilhelm Bruhm (1811–1886), deutscher Forstmeister